Navara - autonomna zajednica u Španjolskoj
 Donja Navarra - povijesna pokrajina u Francuskoj
 Kraljevina Navara - povijesna država u Zapadnoj Europi

be:Навара
en:Navarre (disambiguation)
fa:ناوار (ابهام‌زدایی)
ko:나바라
mk:Навара
os:Наваррæ
ru:Наварра